Ки́ршнер — фамилия немецкого или еврейского происхождения.

Этимология:
 Американизированная форма фамилии Кирхнер , означающей церковный служка.
 Oт  или  — скорняк.
 От  — вишня.

Известные носители:
 Киршнер, Герман (род. 1910) — агент германской военной разведки.
 Киршнер, Джейми Ли (род. 1981) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Киршнер, Дон (Дональд Кларк Киршнер; 1934—2011) — американский музыкальный издатель, продюсер, менеджер и промоутер.
 Киршнер, Иоахим (1920—1943) — немецкий ас люфтваффе.
 Киршнер, Кончетта (более известна как Princess Superstar; род. 1971) — американская рэперша. 
 Киршнер, Лола (1854—1934) — немецкая романистка, известная под псевдонимом Ossip Schübin.
 Киршнер, Миа (род. 1975) — канадская актриса и общественный деятель. 
 Киршнер, Нестор (1950—2010) — президент Аргентины в 2003—2007.
 Киршнер, Кристина (род. 1953) — президент Аргентины в 2007—2015.
 Киршнер, Лев Андреевич — педагог.
  — немецкая фолк-певица.

Примечания